Sendker ist der Familienname folgender Personen:

 Jan-Philipp Sendker (* 1960), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Reinhold Sendker (* 1952), deutscher Politiker (CDU)